Música electrónica hace referencia a varios artículos:

 Electrónica (género musical), término general que indica varios géneros de música electrónica para una gran variedad de usos.
 Música electrónica, música producida electrónicamente en general.
 Música académica electrónica, versión académica de la música producida electrónicamente.
 Música electroacústica, música académica producida con la composición de sonidos electrónicos junto a sonidos concretos.
 Dance o Música electrónica de baile, dirigida principalmente para su uso en discotecas.